Ike Isaacs ist der Name folgender Personen:

* Ike Isaacs (Gitarrist) (1919–1996), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Ike Isaacs (Bassist) (1923–1981), US-amerikanischer Jazzbassist